Filipijnse blauwstuitpapegaai
 Sulawesiblauwstuitpapegaai